Smal-Stockyj ist der Familienname von:

 Roman Smal-Stozkyj (1893–1969), ukrainischer Linguist, Hochschullehrer und Botschafter
 Stepan Smal-Stozkyj (1859–1938), ukrainischer Slawist und Politiker